

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kurki – część wsi Stare Kurowo w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Kurki – część wsi Konina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Kurki – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Kurki – część wsi Pewelka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Kurki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew
 Kurki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Kurki – część wsi Małowidz w  woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Kurki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Kurki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Kurki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Kurki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Kurki – część wsi Przysieka w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Kurki – gromada w powiecie działdowskim
 Kurki – gromada w powiecie nidzickim

 kurki – ryby z rodziny kurkowatych (Triglidae)
 kurki – grzyby jadalne z rodziny pieprznikowatych
 Kurki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Raduń

Zobacz też 
 Czaplice-Kurki, Łuby-Kurki